Der Porsche Carrera Cup Deutschland 2020 war die 31. Saison des Porsche Carrera Cup Deutschland. Der erste Lauf fand wegen der COVID-19-Pandemie erst spät im Jahr am 19. September 2020 in Le Mans statt. Das Saisonfinale am 8. November wurde in Oschersleben gefahren.

Insgesamt wurden in dieser Saison 11 Läufe an fünf Wochenenden in Frankreich, Deutschland und Österreich ausgetragen. Die Rennen wurden zusammen im Rahmenprogramm mit den 24-Stunden-Rennen von Le Mans und der ADAC GT Masters durchgeführt. Es wurden an den Rennwochenenden in Le Mans ein Rennen, auf dem Sachsenring und Red Bull Ring drei Rennen und auf dem Lausitzring und in Oschersleben jeweils zwei Rennen gefahren.

Der Niederländer Larry ten Voorde gewann mit 236 Punkten den Fahrertitel. Das Team Förch Racing gewann die Teamwertung.

Den Fahrertitel für Amateure gewann der Luxemburger Carlos Rivas zum zweiten Mal nach 2019 in Folge mit 270 Punkten. Die Rookie-Wertung gewann Laurin Heinrich mit 206 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer und Gastfahrer sind in der Saison gestartet:

      Gaststarter

Beim ersten Rennen in Le Mans starteten die Fahrer des deutschen Porsche Carrera Cups jeweils mit Hunderter-Startnummern. Die parallel startenden Fahrer des französischen Porsche Carrera Cups behielten ihre ursprünglichen Startnummern der Cup-Meisterschaft.

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 15 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Die Punkte von den Gaststartern wurden am Saisonende gestrichen, daher können gleiche Positionen unterschiedliche Punktwertungen aufweisen:

Gesamt-Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 22 Fahrer in die Punktewertung.

Teamwertung 
Es kamen 10 Teams in die Punktewertung.

Amateur-Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 5 Fahrer in die Amateur-Punktewertung.

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 20202020